Piccardthof (volkstuincomplex), een volkstuincomplex in de stad Groningen
Piccardthof (wijk), een wijk in de stad Groningen
Piccardthofplas, een natuurgebied in de stad Groningen